Cimanggis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cimanggis, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cimanggis, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar